Paul Telfer ist der Name folgender Personen:

* Paul Telfer (Fußballspieler) (* 1971), schottischer Fußballspieler
 Paul Telfer (Schauspieler) (* 1979), schottischer Schauspieler